Tanglewood – auditorium nel Massachusetts
 Tanglewood Music Center – centro musicale nel Massachusetts
 Tukwila – Processore Intel (Tanglewood è un altro nome del processore Tukwila)